Eyvān kan syfta på följande platser:

Iran 

 Eyvān (kommunhuvudort i Iran), Ilam, 
 Shahrestān-e Eyvān, kommun, Ilam, 

Robotskapade Iranförgreningar